Tscheuschner ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Tscheuschner (1840–1911), deutscher Ziegeleibesitzer und Schriftsteller
 Horst-Dieter Tscheuschner (* 1933), deutscher Ingenieur für Lebensmitteltechnik
 Klaus Tscheuschner (* 1956), ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Flensburg
 Marie Tscheuschner (* 1867; † nach 1912), deutsche Porträtmalerin der Düsseldorfer Schule und Möbeldesignerin

Siehe auch:
 Scheuschner